Хорис има више значења:
 Хорис (Канзас)
 Хорис (Северна Дакота)